Batalla de Algeciras o su plural pueden hacer referencia a cualquiera de los siguientes combates que tuvieron lugar en la ciudad de Algeciras o sus alrededores a lo largo de su historia:

 Batalla de Algeciras, combate naval librado el 25 de julio de 1278 en la bahía de Algeciras entre una flota castellana y otra benimerín durante la campaña de Algeciras del rey Alfonso X en la que las tropas del sultán Abu Yúsuf Yaaqub ibn Abd al-Haqq obtuvieron la victoria.
 Campaña de Algeciras, enfrentamiento militar acaecido entre las flotas francesa y británica en aguas españolas entre junio y julio de 1801 y que dio lugar a dos batallas diferenciadas:
La Primera batalla de Algeciras, combate naval librado el 6 de julio en el frente litoral de la ciudad y bajo la protección de los fuertes costeros de la localidad en el que las flotas franco-hispanas salieron victoriosas frente a la flota británica.
La Segunda batalla de Algeciras, combate naval librado seis días después, el 12 de julio, en el estrecho de Gibraltar y en el que los británicos obtuvieron una victoria decisiva frente a la flota franco-hispana.